Майстор може да се отнася за:
 майстор, човек със специфични умения в дадена област на занаятите.
 майстор на спорта – спортно звание, с което се удостояват спортисти
 гросмайстор – спортно звание, давано от Международната шахматна асоциация (ФИДЕ) на най-добрите играчи на шахмат

В изкуството:
 „Майстори“ – българска драма от Рачо Стоянов